una città dell'antica Gallia, oggi chiamata Zülpich (vicino a Colonia). La città fu sede di una battaglia che vide la vittoria di Clodoveo I, re dei Franchi, sugli Alemanni nel 496

 Rue de Tolbiac – strada del XIII arrondissement di Parigi che ha dato il nome al quartiere circostante, sulla rive gauche
 Tolbiac – Una stazione della Linea 7 della metropolitana di Parigi